Ел Чангунго има више значења:

 Ел Чангунго (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чангунго (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику